Apenas uma Noite é um espetáculo teatral escrito por Pedro Neschling, baseado no filme Before Sunrise, de Richard Linklater.

A peça, produzida por Nesch Produções, foi montada no Rio de Janeiro em 2002, com direção de Marcelo Escorel e contou com Pitty Webo e Roger Gobeth no elenco.

Foi montada também em Portugal, com produção da Magnificas Produções e direção de António Pires, com o título "Por Uma Noite".

Ligações externas 
 

Peças de teatro do Brasil